Administration, administrering eller administrativ kan syfta på:

Samhälle 
 Administration – hantering av information för att fatta beslut
 Administrativ enhet – en del av en stat eller annan politisk enhet skapad för myndighetsutövande
 Administrativ kriminologi – den dominerade skolbildningen inom kriminologin och består av i huvudsak två perspektiv: rutinaktivitetsteori och rational choice-teori
 Offentlig administration –  förvaltningen av de offentliga tillgångarna, inräknat verksamhet på kommunal, län/regional och statlig nivå
 Byråkrati – den struktur och uppsättning regler som skapats för att styra en vanligen större organisation

Medicin 
 Administreringsväg – inom farmakologi det sätt på vilket ett läkemedel tillförs kroppen

Se även
 Administratör – den person som ansvarar för eller utför det administrativa arbetet på en arbetsplats
 Systemadministratör – en person som ansvarar för administration och drift av ett eller flera datorsystem
 Administration Bay – flera